

Događaji 
Aleksandar Makedonski osvojio Damask

Rođenja

Smrti